Westrup steht für:

 Westrup, ein Ortsteil der Gemeinde Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 ein Ortsteil von Haltern am See
 Westrup (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Westrup ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Westrup (1913–2009), deutscher Journalist und Autor
 Jack Westrup (1904–1975), englischer Musikwissenschaftler
 Vilhelm Westrup (1862–1939), schwedischer Industrieller, Politiker, Mitglied des Riksdag

Sonstiges:
 Westruper Heide, ein Naturschutzgebiet in Haltern am See

Siehe auch:
 Westrupp